Па́вел Ива́нович Каза́нский ( — ) — священник, настоятель храма Христа Спасителя (1899—1908). Заслуженный профессор МДА.

Родился в Костроме в семье протоиерея. После окончания Костромской духовной семинарии и Московской духовной академии (1852) в звании магистра богословия преподавал историю в Нижегородской и Московской духовных семинариях. После рукоположения во священника в 1854 году был назначен настоятелем церкви Александра Невского при Московской практической академии коммерческих наук, где был законоучителем (1854—1875). С 1857 года по 1892 год преподавал также в Лазаревском институте восточных языков. В 1875 году назначен настоятелем церкви мучеников Адриана и Наталии в Мещанской слободе, в 1893 году — настоятелем Петропавловской церкви. В 1893 году Павел Иванович был также назначен депутатом от духовного ведомства в Городскую Думу и избран действительным членом Императорского палестинского общества.

В 1899 году Павел Иванович Казанский стал вторым настоятелем Храма Христа Спасителя. Среди многочисленных наград Павла Ивановича: скуфья, палица, митра, золотой наперсный крест, ордена Св. Анны 2-й и 3-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степени и медали. Многие годы он был членом Московской духовной консистории.

Три срока, в период 1893—1904 годов, он был гласным Московской городской думы. Состоял действительным членом Императорского Палестинского общества, председателем попечительского совета учрежденной княжной Мещерской женской гимназии.

Жена — Ольга Никитична Казанская ( — ), урождённая Дроздова. У них было шестеро детей.

Похоронен вместе с женой на Пятницком кладбище — на втором участке, напротив алтарной части Троицкого храма.

Примечания

Источники 
 
 Церковный некрополь

Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Костромской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Гласные Московской городской думы
Похороненные на Пятницком кладбище